Die Baureihe 99.590 beinhaltet die meterspurigen Mallet-Dampflokomotiven der ehemaligen NWE:
NWE Nr. 11 bis 22
NWE Nr. 41

099.590
Tenderlokomotive Achsfolge BB
Schienenfahrzeug (Spurweite 1000 mm)
Dampflokomotive Bauart Mallet